Agrícola, relatiu a l'agricultura
 Agrícola (joc), joc de taula creat per Uwe Rosenberg el 2007
 Agrícola de Bolonya (Bolonya, segle III -304), màrtir cristià bolonyès venerat com a sant
 Alexander Agricola (Gant, ~1460 - Valladolid, ~1525), compositor flamenc 
 Georgius Agricola (Glauchau, 1494 – Chemnitz, 1555), científic alemany 
 Gneu Juli Agrícola (Fòrum Julii, 37 - ?), general romà i governador de Britània 
 Johann Friedrich Agricola (Dabitschen, Ducat de Gotha, 1720 – Berlín, 1774) compositor
 Martin Agricola (Sorau, Silèsia, 1486 – Magdeburg, Prússia, 1556), compositor alemany 
 Miquel Agrícola (~ 1510 – 1557), clergue i fundador de l'escriptura en finès 
 Sextus Calpurnius Agricola, general i polític romà del segle II